Воронежско-Касторненская операция (1919)
 Воронежско-Касторненская операция (1943)